A Mondj egy mesét televíziós sorozat 2018. október 31-én indult a CBS All Access televíziós csatornán az Amerikai Egyesült Államokban. 2020-ban a CBS bejelentette hogy a sorozat a második évadával végleg befejeződik. Magyarországon az HBO 3 vetítette 2019 és 2020 között.

Évados áttekintés

Első évad (2018-19)

Második évad (2019-20) 

Televíziós sorozatok epizódlistái